Ма́лая Камышева́ха (также Малая Комышеваха ) — село в Изюмском районе
Харьковской области Украины. Является административным центром Малокамышевахского сельского совета, в который также входят сёла Донецкое, Копанки, Семеновка, Снежковка, Топольское и Шпаковка.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 244 человека.

Географическое положение 
Село Малая Камышеваха находится у истоков реки Грековка, ниже по течению на расстоянии в 4 км расположено село Каменка. На реке большая запруда. Через село проходит автомобильная дорога .

История 
Село впервые упоминается в 1792 году, и было основано выходцами из расположенной неподалёку слободы Большая Камышеваха. В 1860-х годах в селе были церковь и семь ветряных мельниц.

Экономика 
 Молочно-товарная и овце-товарная фермы.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 135 воинов.

Религия 
 Церковь Троицы Живоначальной.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины